Die Saison 2011/12 war die 20. Spielzeit der Berlin-Liga und die vierte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 12. August 2011 mit dem Spiel Hertha 03 Zehlendorf gegen Eintracht Mahlsdorf und endete am 10. Juni 2012. Vom 11. Dezember 2011 bis zum 21. Januar 2012 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. 

Im zweiten Anlauf gelang der VSG Altglienicke der Aufstieg in die Oberliga Nordost. Durch die Einführung der NOFV-Regionalliga gab es zwei Aufsteiger in die Oberliga.

Tabelle

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2011 12
2011